Рори Хью Калкин (; род. 21 июля 1989 года, Нью-Йорк, США) — американский актёр, младший брат актёров Маколея и Кирана Калкинов.

Родился в семье бывшего бродвейского актёра Кристофера Корнелиуса Калкина (род. 6 декабря 1944 года) и Патриции Калкин (Брентрап). Самый младший из семи детей в семье. Второе имя Хью ему дали в честь его прадедушки по материнской линии Хьюберта. Поначалу снимался в одних со своими братьями фильмах, играя их экранных младших братьев или детские ипостаси их персонажей. В 2018 году женился на кинематографистке Саре Скривнер.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Рори
Дети-актёры США
Лауреаты премии «Молодой актёр»